Наталья Андрейченко:
 Андрейченко, Наталья Георгиевна (род. 1966) — советский кинорежиссёр.
 Андрейченко, Наталья Эдуардовна (род. 1956) — российская актриса театра и кино, телеведущая.